Озимандий, Озимандия или Озимандис — древнегреческое имя египетского фараона Рамсеса II.

Также может означать:
 Озимандия — сонет Перси Биши Шелли.
 Озимандия — сонет Горация Смита.
 Озимандия — эпизод телесериала «Во все тяжкие».
 Озимандия — персонаж комикса «Хранители» ().